Cebus libidinosus és una espècie de mico de la família dels cèbids que es troba al Brasil, Argentina i Paraguai.

Subespècies 
 Cebus libidinosus libidinosus
 Cebus libidinosus pallidus
 Cebus libidinosus paraguayanus
 Cebus libidinosus juruanus

Referències 
 Groves, Colin, a Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (editors): Mammal Species of the World, 3a edició, Johns Hopkins University Press, 137. Novembre del 2005. .

 

Cebus